Ios steht für:

 Ios, griechische Insel
 Titularbistum Ios, Bistum

IOS steht als Abkürzung für:
 iOS (Betriebssystem), Betriebssystem des Unternehmens Apple für mobile Geräte
 Internetwork Operating System, Betriebssystem des Unternehmens Cisco für Router
 Impulsoszillometrie, Messverfahren der Lungenfunktionsdiagnostik
 Internationale Organisation für Sukkulentenforschung
 Inter-Organization Study Section on Salaries and Prices, siehe Koordinierte Organisationen
 Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, eine Forschungseinrichtung
 Informations- und Objektsicherheit, siehe Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
 Interorbital Systems, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Investors Overseas Services, ehemaliges Fonds-Unternehmen

IOS